Os piramidal, os del canell
 Piramidal allò amb forma de piràmide
 Múscul piramidal del gluti, múscul a la regió glútia de l'extremitat inferior